Il singolare  del Cachantún Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Máximo González era il detentore del titolo e ha battuto in finale Éric Prodon 7–5, 0–6, 6–2.

Teste di serie

 Horacio Zeballos (semifinali)
 Máximo González (campione)
 João Souza (secondo turno)
 Éric Prodon (finale)

  Diego Junqueira (quarti di finale, ritiro)
  Paul Capdeville (quarti di finale)
  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)
  Franko Škugor (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Cachantún Cup 2011